Ethelbald oder Æthelbald ist der Name folgender Personen:

 Ethelbald von Mercia († 757), König von Mercia 716 bis 757, siehe Æthelbald (Mercia)
 Ethelbald von Wessex (um 834–860), König von Wessex 856 bis 860, siehe Æthelbald (Wessex)
 Ethelbald von York († 904/928), Erzbischof von York
 Æthelbald (Sherborne) († 918/925), Bischof von Sherborne

Ethelbald steht für:
 Ethelbald Bluff, Kliff auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 Æthelwald, männlicher Vorname